Mosterland e Monster Island sono isole immaginarie presenti in alcuni film della Toho.

Monsterland
Monsterland è situata nelle isole Ogasawara è la prima isola-riserva che appare in Gli eredi di King Kong, dove le Nazioni Unite raccolgono tutti i kaijū per tenerli lì. Vengono disposti anche dispositivi di sicurezza, in modo da impedire la fuga ai mostri.
I mostri che vi abitano sono Godzilla, Minilla, Mothra, Manda, Angilas, Kumonga, Kamacuras, Gorosaurus, Rodan e Baragon.

Monster Island
Monster Island appare in La vendetta di Godzilla nei sogni del ragazzo Ichiro, ove appaiono molti Kaiju: Godzilla, Minilla, Gabara, Kamacuras (3 di loro), Kumonga, Ebirah, Angilas, Gorosaurus, Manda e il Condor gigante.

In Godzilla contro i giganti vi abitano Godzilla, Rodan, Mothra, Angilas, Minilla, Gorosaurus, Kumonga, Manda  e Kamacuras.

Riappare in Ai confini della realtà dove Godzilla, Rodan e Angilas tentano la fuga dalle esplosioni nucleari.

Appare anche nella serie tv Zone Fighter.

Spesso viene confusa con l'Isola di Solgell ove è ambientato il film Il figlio di Godzilla.

Mostri che vi abitano
 Godzilla 
 Rodan 
 Angilas
 Mothra 
 Gorosaurus 
 Varan
 Manda 
 Baragon
 Minilla 
 Kumonga 
 Gabara 
 Kamacuras 
 Ebirah 
 Daikondura 
 Maneater
 Originalmente doveva apparire anche Maguma

Isole immaginarie
Godzilla
Mothra